Ptolemeu Filópator (, «Ptolemeu, amigo do pai» ou «Ptolemeu, o que ama o pai») foi um nome comum a quatro faraós egípcios, com variações:

 Ptolemeu IV Filópator (r. 221–205 a.C.)
 Ptolemeu VII Novo Filópator  — ou Ptolemeu VII Eupátor Novo Filópator («Ptolemeu, nascido de nobre pai, novo rei, amigo do pai»)
 Ptolemeu XII (r. 80–58 a.C.; 55–51 a.C.) — ou Ptolemeu XII Filópator Filómetor Novo Dionísio I («Ptolemeu, deus, amigo do pai, amigo da mãe, novo Dionísio»)
 Ptolemeu XIII (r. 51–47 a.C.) — ou Ptolemeu XIII Deus Filópator Novo Dionísio II («Ptolemeu, deus, amigo do pai, novo Dionísio»)
 Ptolemeu XIV (r. 47–44 a.C.) — ou Ptolemeu XIV Filópator Filadelfo («Ptolemeu, amigo do pai, amigo da irmã»)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história